Hyvärinen ist der Familienname folgender Personen:

 Annemari Sandell-Hyvärinen (* 1977), finnische Langstreckenläuferin
 Antti Hyvärinen (1932–2000), finnischer Skispringer und Schanzenkonstrukteur

 Mikko Hyvärinen (1889–1973), finnischer Turner
 Pasi Hyvärinen (* 1987), finnischer Volleyballspieler
 Perttu Hyvärinen (* 1991), finnischer Skilangläufer